Скайлер (округ, Іллінойс)
 Скайлер (округ, Міссурі)
 Скайлер (округ, Нью-Йорк)